Шарл дьо Гол може да се отнася за Шарл дьо Гол (1890 – 1970) – френски генерал и политик, президент на Франция в периода 1959 – 1969, или кръстените на него:

 Шарл дьо Гол (летище)
 Шарл дьо Гол (самолетоносач)